Charton est un patronyme français particulièrement présent dans tout l'est de la France (Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, Alsace, Champagne-Ardennes, Rhône-Alpes), dans le centre de la France ainsi que dans les Pays de la Loire. C'est dans le département des Vosges qu'il est le mieux représenté.

Personnalités 
 André Charton (1911-1976), vétérinaire français.
 Charles-François Charton (1765-1796), général de brigade français.
 Édouard Charton (1807-1890), homme politique français.
 Ernest Charton (1816-1877), peintre français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois